Ел Ескобал има више значења:

 Ел Ескобал (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ескобал (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ескобал (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ескобал (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ескобал (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ескобал (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескобал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескобал, Терсера Манзана де Сан Мигел (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескобал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ескобал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику